«Левиафан» — название романов:
 «Левиафан» — роман Б. Акунина.
 «Левиафан» — роман С. Вестерфельда.